Мари́я Григо́рьевна Петро́ва:
 Петрова, Мария Григорьевна (1906—1992) — народная артистка РСФСР (1978), режиссёр и диктор ленинградского радио.
 Петрова, Мария Григорьевна (1919—2003) — Герой Социалистического Труда, бригадир свиноводческой фермы.